Liston ist der Familienname folgender Personen:

 Melba Liston (1926–1999), US-amerikanische Jazzmusikerin

 Sonny Liston (zwischen 1928 und 1933–1970), US-amerikanischer Boxer

Sonstiges:
 Liston-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Liston-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Liston (New South Wales), ein Dorf im Granite Belt in Australien

Siehe auch:
 Listen